Eupatoria puede hacer referencia a:

Botánica 
 Eupatoria, planta perenne.
 Agrimonia eupatoria, nombre común de una planta.

Ciudades 
 Eupatoria o Yevpatoria, ciudad de Crimea.
 Eupatoria (Ponto), ciudad del Ponto.